Список історичних населених місць Полтавської області — витяг зі Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

 
Полтавська область
Населені пункти Полтавської області
Історія Полтавської області
Культура Полтавської області
Списки:Списки історичних населених місць України